Bahía Cumberland puede referirse a:

 Bahía Cumberland en la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández, perteneciente a Chile.
 Bahía Cumberland, en la isla San Pedro, la principal del archipiélago de las islas Georgias del Sur, administrado por el Reino Unido y reivindicado por Argentina. Se divide en dos brazos denominados bahía Cumberland Este y bahía Cumberland Oeste.